Beautiful Girl steht für:

 Beautiful Girl (1990), philippinischer Spielfilm von Laurice Guillen (1990)
 Beautiful Girl (2003), US-amerikanischer Spielfilm von Douglas Barr (2003)
 Beautiful Girl (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Stevie Long (2014)
 Beautiful Girl (2015), österreichischer Spielfilm von Dominik Hartl (2015) 

Siehe auch:
 Beautiful Girls, US-amerikanischer Spielfilm von Ted Demme (1996)